Chiquito Paradiso est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman. L'ouvrage est publié en 2009.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Félicia Devort
 Tapalahtélé
 Tèpamalroulé, la chef
 Tahpété
 Capitaine du bateau fluvial et son employé Tèzhébété

Animaux 
 Marsupilami et  Marsupilamie
 Les trois enfants Marsupilamis
 Les trois Aras
 Cinq Jaguars
 Deux Crocodiles
 Piranhas

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2009
Album Marsu Productions